Chesterton kan syfta på:

Storbritannien 

 Chesterton, Huntingdonshire, ort i England, 
 Chesterton, Oxfordshire, ort i England, 
 Chesterton, Cambridge, stadsdel i Cambridge, England, 
 Chesterton, Staffordshire, ort i England,  
 Chesterton, Warwickshire, ort i England, 
 Chesterton and Kingston, parish i England, 
 Chesterton, Gloucestershire, ort i Cirencester, Cotswold, Gloucestershire, England, 
 Chesterton, Shropshire, ort i Worfield, Shropshire, England,

USA 

 Chesterton, Indiana, ort, Porter County,